Żubryd – polskie nazwisko pochodzenia wschodniosłowiańskiego od podstawy żubr, urk. i ros. Зубр (Жубр) - przezwisko mocnego człowieka.

Osoby o nazwisku Żubryd
 Antoni Żubryd (1918-1946), żołnierz Wojska Polskiego, dowódca oddziału partyzanckiego NSZ – „Zuch”
 Janina Żubryd (1921-1946), żołnierz partyzantki antykomunistycznej
 Janusz Żubryd, później Janusz Niemiec (1941-), inżynier, specjalista odlewnictwa, działacz społeczny, syn Antoniego i Janiny Żubrydów
 Mychajło Żubryd (Михайло Жубрид) – żołnierz ukraińskich strzelców siczowych, proboszcz i duchowny greckokatolicki w Surowicy 1914-1916, Wolicy i Bukowsku

Przypisy